Barrisca är ett släkte av spindlar. Barrisca ingår i familjen Trechaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Barrisca